Sven Lilja kan syfta på:
 Sven Lilja (född 1932) sångare, musikproducent och ljudtekniker
 Sven Lilja (1887−1951), musiklärare och körledare
 Sven Lilja (professor), professor i historia